Die 1. Liga 1967/68 war die 34. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 12. August 1967 und endete am 23. Juni 1968.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1967/68 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1967
Fußballsaison 1967/68